Die 149. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  149. Feldausbildungs-Division (Wehrmacht), Aufstellung März 1945 in den Niederlanden nicht abgeschlossen
  149. Division (Volksrepublik China) seit dem Koreakrieg, heute 149. motorisierte Infanteriedivision
  149. Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  149. Gebirgs-Division (Sowjetunion), 1941 in der Kesselschlacht bei Smolensk

Liste militärischer Divisionen nach Nummern